Compher ist der Familienname folgender Personen:
 J. T. Compher (Joseph Taylor Compher;* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jesse Compher (* 1999), US-amerikanische Eishockeyspielerin